Il Benchmark è generalmente un punto di riferimento per una misurazione. In particolare, il termine, è usato come:

 Benchmark – software di test per la valutazione dell'hardware o di un software
 Benchmark – punto di riferimento per la valutazione dei fondi di investimento
 Benchmark – test per la valutazione e miglioramento di attività e processi aziendali
 Benchmark – analisi economica nel campo turistico
 Benchmark – azienda di investimenti statunitense